Prettenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Prettenthaler-Ziegerhofer (* 1965), österreichische Rechtshistorikerin
 Franz Prettenthaler (* 1972), Sozialwissenschafter
 Mark Prettenthaler (* 1983), Fußballspieler